Goianesiense – abitanti di Goianésia do Pará
Goianesiense – abitanti di Goianésia